Francesco Mazzei – architetto italiano
 Francesco Mazzei – regista e sceneggiatore italiano